LLL kan have flere betydninger, heriblandt:

 LLL-algoritmen - en algoritme opkaldt efter Arjen Lenstra, Hendrik Lenstra og László Lovász
 Livslang læring - pædagogisk norm og proces
 La Leche League - oprindeligt amerikansk, nu international, organisation til fremme for amning

Se også 
 III